

Селище міського типу:
 Білики — Полтавська область, Полтавський район.
Села:
 Білики — Полтавська область, Миргородський район;
 Білики — Чернігівська область, Чернігівський район.